Обобщённый интеграл энергии — интеграл уравнений Лагранжа голономной механической системы в случае не зависящей от времени функции Лагранжа. Также называется интегралом Якоби. Всегда существует, если силы потенциальны, а функция Лагранжа явно от времени не зависит.

Формулировка 

Уравнения Лагранжа голономной механической системы c независящей от времени функцией Лагранжа

имеют обобщённый интеграл энергии:

Вывод 

Рассмотрим голономную систему, имеющую  степеней свободы, с функцией Лагранжа  

, 

зависящей от обобщённых координат , обобщённых скоростей  и времени ,
здесь и ниже всюду .

Дифференцируя по времени функцию , получаем

.

Из уравнений Лагранжа 

 
следует, что 

.

Тогда получаем:

.

Пользуясь этим, имеем:

Или:

.

Если функция Лагранжа явно не зависит от времени, то   и 

Из этого следует:

Это выражение называется обобщённым интегралом энергии, или интегралом Якоби.

Примечания

Литература 
 

Теоретическая механика